Purple Mountain ist der Name verschiedener Berge

 Purple Mountain (Irland), ein Berg im County Kerry in Irland
 Purple Mountain (Alaska), ein Berg im US-Bundesstaat Alaska
 Purple Mountain (Colorado), ein Berg in den Elk Mountains im US-Bundesstaat Colorado
 Purple Mountain (Oregon), ein Berg im US-Bundesstaat Oregon
 Purple Mountain (Washington), ein Berg im US-Bundesstaat Washington
 Purple Mountain (Wyoming), ein Berg im US-Bundesstaat Wyoming
 englische Bezeichnung der Purpurberge in Nanjing, siehe Nanjing#Purpurberge

Purple Mountain bezeichnet außerdem
 (3494) Purple Mountain, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Purple-Mountain-Observatorium, eine Sternwarte nahe der chinesischen Stadt Nanjing